Die Beskiden-Sieben (, oft abgekürzt als B7) ist ein Extremlauf, Berg-Ultramarathon und Berg-Langstreckenmarsch in den mährisch-schlesischen Beskiden. Das Ziel dieses Wettbewerbes ist sieben in mährisch-schlesischen Beskiden über 1000 Meter liegenden Berggipfel zu erklimmen.

Die sieben Gipfel sind:

 Javorový ()
 Ropice ()
 Travný ()
 Lysá hora ()
 Smrk ()
 Čertův mlýn ()
 Pustevny ()
 Radhošť ()

Dazu zählt man außerdem die beiden Gipfel Kykulka () und Velký Javorník (), die zwar nicht höher als 1000 Meter sind, aber im Rahmen des Wettbewerbes ebenfalls erklettert werden.

Weblinks 
 Offizielle Website

Mährisch-Schlesische Beskiden